Лев Ильич Лошинский (, Варшава — , Москва) — советский ; заслуженный мастер спорта СССР (1962), гроссмейстер (1972) и арбитр (1956) по шахматной композиции. Математик.

С 1928 опубликовал около 500 композиций разных жанров, из них свыше 300 — коллективные (43 соавтора). На конкурсах отличиями отмечены около 400 композиций, в том числе 166 — первыми призами. Во 2-м конкурсе ФИДЕ (1958—1960) удостоен по разделу трёхходовок золотой и бронзовой медалей, в 3-м (1960—1962) — серебряной медали по трёхходовкам; в Олимпийском конкурсе (1960) — золотой медалей по разделам двух- и трёхходовых задач, бронзовой медали — по разделу трёхходовок. 14-кратный чемпион СССР: по разделу двухходовок — 2-й чемпионат (1948), 3-й (1952), 4-й (1955), 6-й (1962); трёхходовок — 1-9-й чемпионаты (1947—1969); многоходовок — 8-й (1967); неоднократный призёр чемпионатов по различным разделам композиции. В «Альбомах ФИДЕ» (1914—1979) опубликованы 194 задачи Лошинского.

Исключительная изобретательность и высокая техника составления задач позволяли ему воплощать сложные и оригинальные идеи в высокохудожественной форме. В двухходовке Лошинского привлекали рекордные замыслы (см. Таск-монстр). Его теоретическая работа «Тема перемены игры» (1961) сыграла значительную роль в развитии двухходовой тематики. В трёхходовке (любимый жанр Лошинского) круг его интересов необычайно широк — задачи с правильными матами, логическая и стратегическая тематика, и др. Внёс значительный вклад в тему пересечения линий действия дальнобойных чёрных фигур — перекрытия Новотного, Гримшоу, Плахутты и других. В четырёх- и многоходовых задачах (их число у Лошинского невелико) показал, что самые сложные замыслы могут быть реализованы с соблюдением основных эстетических норм.

Задачи 

В начальном положении:
1...Ке5 2.Ке2#
1...Фе5 2.Ф:d1#
1...Л:d5 2.Ла4# и 1...С:d5 2.Сс5#
В решении эти матующие ходы следуют на другие блокирования:  
1.Се4! с угрозой 2.Лd3# 
1...С:е4 2.Ке2# 
1...Л:е4 2.Ф:d1#  
1...Фе5 2.Ла4# и 1...Ке5 2.Сс5# 
Первый пример представления темы Рухлиса в 4 вариантах. 

1.Лg6! (~ 2.Kh3+ gh 3.Cg3#) 
1...fg+ 2.Kd5+! Л:d5 3.Фf8# или 2...С:d5+ 3.е6# (но не 2.d5? Л:d5 3.Фf8+ Kp:e5!),  
1...f6+ 2.d5! Л:d5 3.Ке6# или 2...С:d5+ 3. е6# (но не 2.Kd5+? Л:d5 3.Ке6+ Кр:е4!),  
1...f5+ 2.Cd5! Л:d5 3.Ке6# или 2...С:d5+ 3.е6# (но не 2.d5? fe! или 2. Kd5+? Л:d5!). 
Три варианта с точным выбором перекрытий Новотного.

Примечания

Литература 
 Владимиров Я., Кофман Р., Умнов Е., Гроссмейстер шахматной композиции, М., 1980;
 Niemeijer M., Twee zielen en twee gedachten. L. I. Loschinskij — J. Hartong, Wassenaar, 1959. P. M. Кофман.

Ссылки 
 Биография Льва Лошинского на сайте ФШР
 

Родившиеся в Варшаве
Умершие в Москве
Заслуженные мастера спорта СССР
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции